Velika nagrada ZDA 1911 (uradno III American Grand Prize) je peta in zadnja dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 30. novembra 1911 v mestu Savannah, Georgia.

Rezultati

Dirka

Zunanje povezave

www.racing-database.com 

1911
Sezona Velikih nagrad 1911